Vandergrift ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Vandergrift, selbstverwaltete kommunale Einheit in Pennsylvania

Vandergrift ist der Familienname folgender Personen:

 Scott Vandergrift (* 1940), US-amerikanischer Lokalpolitiker